Laake ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Laake (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen im Oberbergischen Kreis
 Laake (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus
 Krumme Laake, Sumpfgebiet bei Berlin 
 Pritzerber Laake, eiszeitliche Schmelzwasserrinne, Erlenbruchwald und Naturschutzgebiet nördlich von Havelsee
 Laake (Panke), Bach im Berliner Bezirk Pankow, der in die Panke mündet
 Butter Laake, eiszeitliche Schmelzwasserrinne, Feuchtwiese zwischen dem nach ihr benannten Wohnplatz Butterlake (Brandenburg an der Havel) und Brielow (Gemeinde Beetzsee)
 Todtlaake, vermoorte Niederung in der Gemeinde Beetzseeheide
 Gortzer Laake, vertorfte Senke in Beetzseeheide

Laake ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Laake (* 1954), deutscher Fernsehjournalist
 Heinz te Laake (1925–2001), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Haus Laake
 Lake